Kállai Ernő
Kállai Ernő (1890–1954) művészeti író
Kállai Ernő (1969) jogász, kisebbségkutató, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa
Kállai Ernő (1986) hegedűművész
Kállay Ernő
Kállay Ernő (1915–2001) romániai magyar orvos, orvosi szakíró